Osoby noszące nazwisko Pękala:

 Karol Pękala (1902–1968) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Mieczysław Pękala (1898–1967) – oficer wojska polskiego
 Kamil Pękala (ur. 1983) – polski śpiewak
 Miłosz Pękala (ur. 1981) – polski perkusjonalista
 Jerzy Pękala (ur. 1929) – polski polityk
 Julian Pękala (1904–1977) – polski duchowny polskokatolicki
 Mirosław Pękala (ur. 1969) – polski piłkarz
 Leszek Pękala (ur. 1952) – oficer